«Приключения барона Мюнхгаузена» () — приключенческий фильм, снятый по мотивам повествований барона Мюнхгаузена, изложенных в книгах Эриха Распе и Готфрида Августа Бюргера.

В 1990 году фильм получил четыре номинации на Оскар: за художественное оформление, костюмы, грим и визуальные эффекты.

В ролях 
 Джон Невилл — Барон Мюнхгаузен
 Эрик Айдл — Десмонд / Бертольд
 Чарльз МакКеоун — Руперт / Адольфус
 Уинстон Деннис — Билл / Альбрехт
 Джек Первис — Джереми / Густавус
 Билл Патерсон — Генри Солт
 Сара Полли — Салли Солт
 Питер Джеффри — Султан
 Оливер Рид — Вулкан
 Ума Турман — Венера / Роза
 Робин Уильямс — Король Луны
 Валентина Кортезе — Королева Луны / Вайолет
 Элисон Стедман — Дэйзи
 Джонатан Прайс — Горацио Джексон
 Дон Хендерсон — Командующий
 Стинг — Героический офицер
 Хозе Лифанте — Смерть

Факты 

 Робин Уильямс указан в титрах как Ray D. Tutto. Это английская транслитерация итальянской фразы Re di Tutto, которая означает «Король Всего на свете» — так Король Луны представляется барону Мюнхаузену при встрече. Менеджмент Уильямса запретил использовать его имя в титрах, опасаясь, что фильм будет продвигаться в первую очередь за счёт участия в нём Уильямса.

Примечания 

Экранизации произведений Эриха Распе
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы Терри Гиллиама
Мюнхгаузениана
Приключенческие фильмы Италии
Фильмы-боевики Италии
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1988 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы Италии в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1988 года